Перрин (англ. Perrine; Perrin) — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Перрин, Валери (род. 1943) — американская актриса и модель.
 Перрин, Джон Гордон (род. 1989) - канадский волейболист.
 Перрин, Лонни (1952—2021) — игрок в американский футбол.
 Перрин, Стивен (1946—2021) — американский разработчик настольных игр.
 Перрин, Эбнер (1827—1864) — американский генерал, служивший в Северовирджинской армии во время гражданской войны.

Прочее 
 Замок Перрин — один из замков Ирландии, расположен в графстве Дублин.

См. также 
 Перрен (фр. Perrin) — французская фамилия.